Benjamin „C-Note” Franklin
 C-Note